Морткины (Мордкины) — княжеский род, Рюриковичи. 

Род внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (01 февраля 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись князей Морткиных, а также взяты сведения об их однородцах князьях Бельских.

Происхождение и история рода 
Ветвь князей ярославских. Правнук ярославского князя, известного противника Ивана Калиты, Василия Давидовича Грозного — Фёдор Иванович (сын Ивана Романовича Неблагословенного Свистуна), имел прозвище Мордка (затем Мортка, давшее название владению его, ныне селу Тверской губ. — Морткино-Городище), по которому ближайшие потомки его назывались князьями Морткиными и Бельскими-Морткиными (происшедшими от правнука его Василия Ивановича).

Эта ветвь рода князей ярославских рано угасла.

Однородцами являются княжеские рода: Бельские, Шаховские, Деевы, Зубатые, Охлябинины и Хворостинины.

Генеалогия

Известные представители 
 Князь Морткин Михаил Дмитриевич — второй воевода Большого полка в походе на Литву (1519), шестой воевода в Коломне (1531).
 Князь Морткин Иван Михайлович Средний — послан под Чкалов и Березин против поляков (1551).
 Князь Морткин Александр Иванович — опричник в Сторожевом полку в Калуге, а после послан вторым воеводою в Тулу (1568).
 Князь Морткин Юрий Иванович — пристав при царевиче Ибаке, сперва в Великих Луках (1563), а потом в походе на Литву (1564).
 Князь Морткин Иван Юрьевич — завоеводчик и воевода.
 Князь Морткин Андрей Юрьевич — первый голова Сторожевого полка в Коломне (1576).
 Князь Морткин Алексей Фёдорович — московский дворянин (1627—1629), первый воевода в Пронске (1628), первый воевода Сторожевого полка в Крапивне (март 1633), взят в плен татарами (1634).
 Князь Морткин Андрей Васильевич — стольник патриарха Филарета (1627—1629), стряпчий (1636—1640).
 Князь Морткин Василий Фёдорович большой — московский дворянин (1627—1640), воевода в Михайлове (1639—1640), в Коломне (1654).
 Князь Морткин Юрий Никитич — патриарший стольник (1627—1629), стряпчий (1636), стольник (1636—1668), осадный воевода в Путивле (1660-1662).
 Князь Морткин Иван Андреевич — голова жильцов за Москвою-рекою для охранения от прихода крымцев (1633).
 Князь Морткин Александр Васильевич — стольник, есаул в Крымском походе (1687). 
 Князь Морткин Фёдор Фёдорович — стольник, завоеводчик в Азовском походе против турок (1696).
 Князья Морткины: Андрей, Фёдор и Никита Ивановичи, Василий Фёдорович меньшой, Дмитрий, Фёдор и Сергей Васильевичи, Иван Александрович — московские дворяне (1627—1677).
 Князь Морткин Фёдор Фёдорович — стряпчий (1682), стольник (1688).

См. также 
 Романовские (ветвь князей Ярославских)

Примечания

Литература 
 
 

  
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Морткины. стр. 291-293.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Морткины. стр. 11, 47, 53, 164. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 

Княжеские роды России (Рюриковичи)
Князья ярославские